Кубок России по футболу 2022/2023 — соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом. Футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель получит право сыграть с чемпионом России (2022/23) (в случае «золотого дубля» — с серебряным медалистом РПЛ) в матче за Суперкубок России, а также в случае допуска российских команд в еврокубки получит право сыграть в Лиге Европы (2023/24).

Титул защищает московский «Спартак». Третий сезон подряд в Кубке присутствует групповой этап, введённый с сезона 2020/2021 годов.

Титульный спонсор турнира — букмекерская контора «Фонбет», контракт с которой был заключён Российским футбольным союзом, начиная с этого розыгрыша, на три сезона с возможностью пролонгации ещё на три года. В договоре с компанией «Бетсити», титульным партнёром Кубка России на протяжении двух предыдущих сезонов, будет активирована опция прекращения.

Формат розыгрыша

Предыстория 
Сначала предполагалось провести турнир по схеме с элитным групповым раундом, как в сезонах 2020/21 и 2021/22, только с 16 группами (из-за отстранения российских клубов от еврокубков в группы попадали все клубы Премьер-лиги). Также в связи с отстранением российских команд (не только клубов, но и ) от международных турниров, встал вопрос по закрытию образовывавшихся календарных окон. Наиболее вероятным вариантом долгое время рассматривался Кубок РПЛ — планировалось, что матчи этого турнира дадут дополнительные игры командам Премьер-лиги, а также принесут им дополнительные доходы. Была создана рабочая группа, которую возглавил генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров, назывались сроки утверждения Кубка лиги. Сообщалось, что большинство клубов РПЛ поддержало проведение Кубка лиги. Формат предусматривал двухкруговой турнир в четырёх группах по 4 команды в каждой на первом этапе с последующим плей-офф, причём рассматривался вариант использования системы выбывания после двух поражений.

При этом создание нового соревнования сопровождало обсуждение целого комплекса организационных проблем (связанных, в том числе, с медийными правами и вопросами спонсорства). В частности, против Кубка лиги выступил основной вещатель лиги «Матч ТВ», в открытом письме к РФС и РПЛ пригрозивший пересмотреть условия действующего контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги. 6 июля стало известно, что РФС может реформировать Кубок России, внедрив в формат проведения турнира элементы формата Кубка лиги.

По итогам проработки вопроса и обсуждений заинтересованных структур на общем собрании представителей клубов Премьер-лиги 14 июля было принято решение отказаться от Кубка лиги (причём в итоге клубы Премьер-лиги проголосовали за отказ единогласно) и провести сезон Кубка России по новой схеме с использованием системы Double Elimination, которую планировалось внедрить в Кубке лиги.

Таким образом, рассматривавшийся формат Кубка лиги лёг в основу нового формата Кубка России.

Новый проект 
По проекту турнир разделён на 2 пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов». В «Путь регионов» попали 11 любительских клубов, в том числе — 5 из Третьего дивизиона (3Д), 4 из Четвёртого дивизиона (4Д) и 2 из медиафутбола.

В «Пути РПЛ» 16 клубов РПЛ делятся на 4 группы. Соревнование проходит в 2 круга — команды проведут 6 матчей на групповом этапе. По итогам группового этапа команды, занявшие первые 2 места, отправляются в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, третья команда группы — в нижнюю сетку, обладатели четвёртых мест выбывают из турнира.

«Путь регионов» со стадии 1/256 финала до 1/64 финала любительские команды и команды Второй лиги по кубковой системе в 1 матч определяют 15 команд победителей.

На стадии 1/32 финала Кубка к 15 победителям 1/64 финала присоединяются 17 клубов Первой лиги. После этого 16 победителей играют по кубковой системе (1 матч), и 4 лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.

Нижняя сетка турнира начинается с четвертьфинальных матчей, но каждый раунд разбит на 2 дополнительных этапа. В первом этапе 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ» и 4 лучшие команды «Пути Первой и Второй лиги». Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в 1/4 верхней сетки. В полуфиналах и финале нижней сетки такая схема повторяется. Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки.

В случае ничьей или одинаковой разности мячей в раундах верхней сетки плей-офф (где предусмотрено двухматчевое противостояние), дополнительное время не назначается, и сразу пробивается серия пенальти.

Кардинально изменённый формат Кубка России этого сезона даёт преимущество командам Премьер-лиги. Лишь 4 команды из низших лиг получили возможность встретиться с командами РПЛ. Также система с двойным выбыванием (Double Elimination) предусмотрена только для команд Премьер-лиги, а единственное поражение на любой стадии для команды низшей лиги приведёт к её вылету из турнира. По словам и. о. президента РПЛ Александра Алаева, на время санкций турнир сменил приоритеты: ранее его позиционировали как турнир для регионов, а теперь делается акцент на более плотный календарь и доходы лидеров.

11 августа Бюро Исполкома РФС приняло новый формат кубка с использованием системы Double elimination.

Представительство клубов по лигам 
Профессиональные клубы (92 клуба, не участвуют фарм-клубы):
① Премьер-лига (РПЛ) — 16;
② Первая лига (1Л) — 17;
③ Вторая лига (2Л) — 59.

Любительские клубы (11 клубов):
④ Третий дивизион (3Д) — 5:
 «Океан» (Находка) — как победитель Кубка Дальнего Востока 2022;
 «Пересвет-Трёхгорка» (Домодедово) — основанный на базе финалиста Кубка России среди любителей 2021 — команды «Пересвет»;
 «СШ № 7-Карелия» (Петрозаводск) — как финалист Кубка ОФФ «Северо-Запад» 2021;
 «Темп» (Барнаул) — как победитель Кубка МОО «Сибирь» 2021;
 ФШМ (Москва) — как победитель Кубка Москвы 2021.
⑤ Четвёртый дивизион, региональный (4Д) — 4:
 «Армавир»;
 «Жасмин» (Михайловск) — как победитель Кубка зоны «Урал и Западная Сибирь» 2021;
 «Нэфис» (Казань) — как чемпион Татарстана 2021;
 «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) — как победитель Кубка МРО «ЮФО/СКФО» 2021.
Ⓜ Медийные любительские клубы (М) — 2:
 2DROTS (Москва) — как победитель Медийной футбольной лиги 2022;
 «Амкал» (Москва) — как победитель медиатурнира Кубка PARI Премьер 2022.
Итого — 103 клуба.

Путь регионов. Отборочный раунд 
На данном этапе «Пути регионов» любительские команды и команды Первой и Второй лиг определили четыре лучшие команды, которые вышли в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.

На стадиях 1/256, 1/128 и 1/64 финала любительские клубы и клубы Второго дивизиона были традиционно разбиты по географическому принципу с целью минимизировать затраты на перемещение. Для каждой географической зоны 
была составлена своя сетка кубка.

11 августа прошла жеребьёвка первых раундов сетки кубка (1/256, 1/128 и 1/64 финала).

1 раунд — 1/256 финала 
На этой стадии в турнир вступили любительские команды и команды Второй лиги «с наименьшим рейтингом» («рейтинг которых был ниже остальных по итогам проведения первенства сезона 2021/22»), которые были распределены по сетке кубка.

2 раунд — 1/128 финала 
На этой стадии вступили любительские команды и ряд команд Второй лиги. Хозяева полей 2-го раунда были определены регламентом по разнице домашних и гостевых игр; в случае равенства — жеребьёвкой, которая состоялась 19 августа 2022. 24 августа были назначены даты и время начала матчей.

3 раунд — 1/64 финала 
На этой стадии вступили «Ротор» (Волгоград) и «Металлург» (Липецк) как «команды Второй лиги с наивысшим рейтингом».

Хозяева полей 3-го раунда были определены регламентом по разнице домашних и гостевых игр; в случае равенства — жеребьёвкой, которая состоялась 2 сентября 2022. 6 сентября были назначены даты и время начала матчей.

В парах «Спартак-Нальчик» — «СтавропольАгроСоюз» и «Металлург» — «Ротор» должна была состояться жеребьёвка, но по согласованию между соперниками встречи прошли в Нальчике и Липецке соответственно.

* Примечание. Матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».

4 раунд — 1/32 финала 
На этой стадии в турнир вступили команды Первой лиги: согласно регламенту, две из них сыграли между собой, остальные — в гостях с командами, победившими в предыдущем раунде. Пары команд определились по результатам жеребьёвки, которая прошла 18 сентября в прямом эфире телеканала «Матч! Премьер».

5 раунд — 1/16 финала 
Пары команд были определены по результатам жеребьёвки, которая прошла 7 октября в прямом эфире телеканала «Матч! Премьер». Хозяева полей определились по лучшей разности выездных и домашних встреч, в случае равенства — жребием.

6 раунд — 1/8 финала 
Пары команд определились по результатам жеребьёвки, которая прошла 2 ноября в прямом эфире телеканала «Матч! Премьер».

Путь РПЛ. Групповой раунд 
16 команд Российской Премьер-лиги (РПЛ) стартуют в турнире с группового этапа (по 4 команды в каждой группе). Соревнование пройдёт в 2 круга — команды проведут по 6 матчей на групповом этапе:
 1-й тур — 30—31 августа;
 2-й тур — 13—15 сентября;
 3-й тур — 28—29 сентября;
 4-й тур — 18—20 октября;
 5-й тур — 16, 22—23 ноября;
 6-й тур — 26—27 ноября.

12 августа стал известен состав корзин для жеребьёвки. В соответствии с занятыми местами в таблице РПЛ предыдущего сезона, новички РПЛ оказались в четвёртой корзине.

17 августа состоялась жеребьёвка, транслировавшаяся в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Процедура состояла из вытаскивания шаров с названиями команд из корзин: сначала из 1-й, затем поочерёдно из 2-й, 3-й и 4-й. В ходе жеребьёвки существовало два ограничения:
 В одной группе могли оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области (и при жеребьёвке 2-й и 3-й корзин московские команды разводились по разным группам).
 В одной группе не могло оказаться более одной команды из регионов с режимом временного ограничения полётов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

12 сентября на общем собрании клубов РПЛ было принято решение о переносе 5-го и 6-го туров, новые даты матчей были объявлены 31 октября.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Матч звёзд  
3 декабря впервые состоялся матч звёзд Кубка России (два тайма по 15 минут в формате 5х5), после него прошла жеребьёвка стадии плей-офф.

Плей-офф

Турнирная сетка 
Основной этап будет проходить с 22 февраля по 11 июня 2023 года.

Игры плей-офф пройдут по системе с выбыванием после двух поражений (англ. Double Elimination). Пары команд были определены по результатам жеребьёвки.

В верхней части сетки (Путь РПЛ) победитель определяется по сумме двух матчей. В ней играют команды, занявшие 1 или 2 место на групповом этапе Пути РПЛ.

В нижней части сетки (Путь регионов) игры ведутся до победы и составлены из команд, выигравших квалификационный этап Пути регионов, команд, занявших 3 место на групповом этапе Пути РПЛ, и команд, проигравших в верхней части сетки.

1/4 финала 
Жеребьёвка четвертьфиналов Пути РПЛ и 1-го этапа Пути регионов состоялась 3 декабря 2022 в 16:30 МСК в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Общие правила верхней сетки выглядят следующим образом:
 между собой сыграют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде пути РПЛ;
 команды, встречавшиеся на групповом этапе, не смогут пересечься в четвертьфинале;
 стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разности мячей — сразу серия пенальти;
 хозяин первой встречи — команда, занявшая второе место в группе пути РПЛ.

Общие правила нижней сетки:
 на первой стадии сыграют клубы-победители Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ;
 хозяева — команды Пути регионов;
 этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти.

Путь РПЛ 

Матчи

Путь регионов

1-й этап

2-й этап 
Жеребьёвка состоялась  в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

1/2 финала

Путь РПЛ 
Жеребьёвка состоялась  в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Матчи

Путь регионов

1-й этап 
Жеребьёвка состоялась  в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

2-й этап

Финалы сеток

Путь РПЛ 

Матчи

Путь регионов

1-й этап

2-й этап

Финальный матч (Суперфинал)

Бомбардиры

Призовые выплаты 
Для участников Пути регионов предусмотрены призовые выплаты победителям в парах:
 1–2 раунды — 400 тысяч рублей
 3–6 раунды — 2 миллиона рублей

Среди участников группового этапа и стадии плей-офф распределяется общая сумма в 1,513 миллиарда рублей, включая:
 28,2 миллиона рублей каждому участнику группового этапа
 9,5 миллиона рублей за победу в каждом матче группового этапа (в основное время или в серии пенальти)
 5,4 миллиона рублей за каждый матч, сыгранный в верхней сетке плей-офф
 выплаты за выход в следующую стадию верхней сетки (по 12,65 миллиона рублей победителям четвертьфиналов, по 25,3 миллиона рублей победителям полуфиналов, 50,6 миллиона рублей победителю финала)
 2,7 миллиона рублей за каждый матч, сыгранный в нижней сетке плей-офф
 5,38 миллиона рублей выход в каждую следующую стадию нижней сетки
 37,8 миллиона рублей каждому участнику суперфинала
 74,4 миллиона рублей победителю суперфинала

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Регламент Кубка России сезона 2022/23 на сайте 2fnl.com (PDF)
 Кубок России 2022/2023 на сайте РФС
 Описание формата Кубка России на сайте РФС
 Сетка ранних стадий кубка России (PDF)
 Кубок России на сайте РПЛ
 Результаты Кубка России на сайте Sportbox.ru
 Кубок России 2022/2023 на сайте LiveScore.in

Кубок России по футболу
Россия